Forestville kan syfta på följande platser:

Australien 

 Forestville (ort i Australien, New South Wales), Warringah, 
 Forestville (del av en befolkad plats), South Australia, Unley,

Kanada 

 Forestville (ort i Kanada, Québec, Côte-Nord, lat 48,74, long -69,08), 
 Forestville (kommun), Québec, Côte-Nord,

USA 

 Forestville (ort i USA, Maryland), Prince George's County, 
 Forestville (ort i USA, Ohio), Hamilton County, 
 Forestville (ort i USA, Michigan), Sanilac County, 
 Forestville (ort i USA, New York), Chautauqua County, 
 Forestville (ort i USA, Pennsylvania), Schuylkill County, 
 Forestville (ort i USA, Wisconsin), Door County, 
 Forestville (ort i USA, Kalifornien), Sonoma County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar